Муниципальный аэропорт Калифорния-Сити (),  — гражданский аэропорт, расположенный в трёх километрах к северо-западу от делового центра города Калифорния-Сити, округ Керн (Калифорния), США.



Операционная деятельность 
Муниципальный аэропорт Калифорния-Сити занимает площадь в 99 гектар, расположен на высоте 228 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу:
 6/24 размерами 1837 х 18 метров с асфальтовым покрытием.

Примечания

Ссылки 

Аэропорты Калифорнии
Керн (округ)